Francja:
 Mouret – gmina

Szwajcaria:
 Le Mouret – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine

Osoby:
 Emmanuel Mouret – francuski reżyser
 Jean-Joseph Mouret – francuski kompozytor

Inne:
 Grzech księdza Mouret – powieść